Nadia Ali est le nom porté par deux femmes pakistano-américaines née dans le dernier quart du  :
 Nadia Ali (1980-), chanteuse pakistano-américaine ;
 Nadia Ali (1991-), actrice pornographique pakistano-américaine.